Madre oder Madré steht für:
 Madré, französische Gemeinde
 Madre (2016), spanischer Film von Aaron Burns
 Madre (2017), spanischer Kurzfilm von Rodrigo Sorogoyen
 Madre (2019), spanischer Film von Rodrigo Sorogoyen

Madre ist der Familienname folgender Personen:

 Jean de Madre (1862–1934), französischer Polospieler 

Siehe auch:
 Matre